La Haute-Forêt est une région fictive située dans le nord-ouest de Féérune, continent imaginaire dans l'univers des Royaumes oubliés.

Cette vaste forêt s'étend des Monts Néther aux environs de Sécombre; son bord occidental suit le cours de la Delimbiyr alors que son pendant oriental s'arrête le long de la vallée de la Dessarin des Monts Néther à la Haute Lande. D'une largeur de plus de 800 km, elle est considérée comme la plus grande forêt de Féérune couvrant plus de 20 % de la région surnommée la Frontière Sauvage. Profonde et mystérieuse, elle est l'hôte de nombreuses créatures et fit partie intégrante des royaumes elfiques maintenant disparus d'Eaerlann et d'Aryvandaar.

Région des Royaumes oubliés
Forêt de fiction